Мемориа́льная доска́ (также охранная доска, памятная доска) — вид памятника, обычно помещаемого на стене здания, из долговечного камня (мрамор, гранит) или металлического сплава (бронза, чугун), увековечивающая память о знаменитом человеке, организации, формировании или событии.

Памятные доски устанавливаются на зданиях, в которых проживала или работала знаменитая личность или в которых (возле которых) произошло важное событие. В остальных случаях — например, на площади, проспекте, улице, переулке и т. д., названных в честь выдающихся людей — доску правильнее называть памятной или аннотационной (обычно она размещается на здании в начале объекта).

На мемориальной доске обычно изображён профиль, бюст, барельеф или горельеф человека и (или) пояснительная надпись.

Галерея 

Своеобразная памятная доска вывешена в Воронеже на стене дома № 45 по улице Карла Маркса. Текст на доске гласит: «В этом доме с 2063 по 2065 гг. жил С. В. Савельев, изобретатель машины времени». Здесь примечательно то, что упомянутый Савельев является не реально существовавшим человеком, а персонажем научно-фантастического рассказа «Парадокс дедушки» писателя Сергея Ушенина. Необычную памятную доску вывесил за свой счёт директор расположенного в доме магазина подарков; разрешение на размещение доски дала комиссия по культурному наследию администрации Воронежа.

См. также 

 Мемориальная доска с гербом
 Доска почёта
 Синяя табличка
 Вывеска

Примечания

Литература 
 Владимир Ильич Ленин, Речь при открытии мемориальной доски борцам Октябрьской революции, 7 ноября 1918 года.
 Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении Ордена „Победа“», от 8 ноября 1943 года.
 Глава 2. Почетные звания и памятные даты города, «Устав муниципального образования город Мурманск».
 Указ Президента Российской Федерации № 690 «Об увековечении памяти С. С. Говорухина», от 29 ноября 2018 года.

Ссылки